Horahora bezeichnet 
Horahora (Northland), Ort in Neuseeland
Horahora (Waikato), Ort in Neuseeland
Horahora River, Fluss in Neuseeland